Salve (groet), een Romeinse groet
S.A.L.V.E., de sociëteit van de Amsterdamse studentenvereniging Unitas Studiosorum Amstelodamensium
Salve (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Lecce
Salve (motorfiets), een Italiaans historisch motorfietsmerk
Salve Regina, een Maria antifoon